Der CMA CGM 22.000-TEU-Typ ist eine Baureihe von neun Containerschiffen der französischen Reederei CMA CGM. Mit einer Transportkapazität von 23.000 Standardcontainern gehören sie zu den größten Containerschiffen der Welt.

Geschichte 
Die Schiffe wurden im Jahr 2017 bestellt und werden seit dem 26. Juli 2018 durch die China State Shipbuilding Corporation in den Werften der Jiangnan Shipyard und Hudong-Zhonghua Shipbuilding in Shanghai gebaut. Das Auftragsvolumen beträgt etwa 1,2 Milliarden US-Dollar. Mit der Auslieferung der ersten beiden Schiffe des Bautyps wurde ursprünglich ab Ende 2019 gerechnet. Das Typschiff der Serie wurde im September 2020 abgeliefert.

Technik 
Die Containerschiffe des CMA CGM 22.000-TEU-Typs werden mit Flüssigerdgas angetrieben und sind damit die ersten Container-Großschiffe mit dieser Kraftstoffart. Im Vergleich zu anderen Containerschiffen dieser Größe, die mit herkömmlichem Schiffstreibstoff betrieben werden, reduzieren sich die Emissionen dadurch zum Teil deutlich. So wird erwartet, dass etwa 25 % weniger CO2, 99 % weniger Schwefeldioxid und Feinstaub sowie 85 % weniger Stickoxide ausgestoßen werden. Der Umstieg auf diesen Kraftstoff begründet sich mit den ab 2020 geltenden strengeren Grenzwerten der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation für den Schwefelgehalt in Schiffstreibstoffen.

Der Bug der Schiffe dieser Baureihe wird nicht mehr, wie bisher bei Schiffen dieser Art üblich, in Wulstform ausgeführt, da sich die Effizienzsteigerungen dieser teureren Bauweise mit verringertem Wasserwiderstand im modernen Slow-steaming-Linienverkehr nicht mehr lohnen.

Die Schiffe

Einzelnachweise 

Containerschiffstyp
CMA CGM
Frachtschiffsklasse